Campbelltown (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Campbelltown (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië